Елісе Мертенс і Демі Схюрс були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі.

Монік Адамчак і Джессіка Мур виграли титул, у фіналі перемігши пару Данка Ковінич і Віра Лапко з рахунком 4–6, 7–5, [10–4].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Guangzhou International Women's Open, парний розряд
2018